Bosnië-Herzegovina
 Staro Selo (Donji Vakuf), een plaats in de gemeente Donji Vakuf, Bosnië-Herzegovina
 Staro Selo (Glamoč), een plaats in de gemeente Glamoč, Bosnië-Herzegovina
 Staro Selo (Kalesija), een plaats in de gemeente Kalesija, Bosnië-Herzegovina

Bulgarije
 Staro Selo (Vratsa), een plaats in de Bulgaarse gemeente Mezdra in oblast Vratsa
 Staro Selo (Pernik), een plaats in de Bulgaarse gemeente Radomir in oblast Pernik
 Staro Selo (Sliven), een plaats in de Bulgaarse gemeente Sliven in oblast Sliven
 Staro Selo (Silistra), een plaats in de Bulgaarse gemeente Toetrakan in oblast Silistra
 Staro Selo (Lovetsj), een plaats in de Bulgaarse gemeente Trojan in oblast Lovetsj

Kroatië
 Staro Selo (Otočac), een plaats in de Kroatische gemeente Otočac

Macedonië
 Staro Selo (Makedonski Brod), een plaats in de Macedonische gemeente Makedonski Brod
 Staro Selo (Yégounovtsé), een plaats in de Macedonische gemeente Yégounovtsé

Montenegro
 Staro Selo (Nikšić), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Nikšić

Servië
 Staro Selo (Jagodina), een plaats in de Servische gemeente Jagodina
 Staro Selo (Prokuplje), een plaats in de Servische gemeente Prokuplje
 Staro Selo (Velika Plana), een plaats in de Servische gemeente Velika Plana

Slovenië
 Staro selo (Kobarid), een plaats in de Sloveense gemeente Kobarid